Maria Starhemberg ist der Name folgender Personen:

* Maria Ernestine Esterházy Starhemberg (1754–1813), österreichisch-ungarische Adlige
 Maria Eva Sophia von Starhemberg (1722–1773), Gräfin von Starhemberg